Синяя коалиция — название нескольких политических коалиций в разных странах.

 Синяя коалиция (Китайская республика) — коалиция Гоминьдана и Первой Народной партии, которая стремится к воссоединению Китая в единое демократическое государство.
 Синяя коалиция (Болгария) — коалиция правых сил Болгарии.